Schawat steht für:

 den russischen Namen von Shovot, Stadt in Usbekistan, Provinz Xorazm
 Schawat (Kanal), nach der Stadt benannter Kanal in der usbekisch-turkmenischen Grenzregion